Chanithus är ett släkte av insekter. Chanithus ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Chanithus